«Замглай» — ландшафтный заказник общегосударственного значения. Расположен на территории болотистой системы в верхвье Замглая (приток Десны) в Репкинском районе около пгт Репки и Замглай и сёл Глиненка и Ловынь Черниговской области. Площадь — 4 428 га. Код (государственный кадастровый номер) — 5ВЖ0000Ж0004. Находится под контролем Репкинского и Замглайского поселковых советов. Входит в Днепровскую ключевую территорию региональной экосети Черниговской области.

История 
Заказник создан Указом Президента Украины от 4 ноября 2000 года № 1207/2000.

Описание 
В состав парка были включены такие земли:
 Репкинского поселкового совета площадью 1139 га
 Замглайского поселкового совета — 2275 га
 Ловынского сельсовета — 1 014 га

Распределение земель:
 леса площадью 1 839,4 га
 в т.ч. лесная растительность и кустарники — 1 839,4 га
 болота — 1 374,6 га
 водоёмы — 660 га
 сенокосы — 227 га
 пастбища — 327 га

В состав заказника входят такие болота:
 Паристое
 Северный Замглай
 Центральный Замглай
 Южный Замглай

Природа 
Тут в Замглайской болотной системе сохранились в природном состоянии комплексы луго-болотной и водно-болотной растительности. Также в комплекс входят заболоченные леса, песчаные гряды и возвышенности, обводнённые карьеры (остатки деятельности Замглайского торфобрикетного завода). Является важным регулятором гидрологического режима прилегающих территорий.

Флора 
Наибольшие площади заказника заняты эвтрофными болотами, среди которых распространены осоковые с осоками омской и ситцеобразной. Высокотравных болот мало, незначительные площади заняты кустарниковыми болотами с вербой пепельной (Salix cinerea) с примесями прочих верб: розмаринолистой (S. rosmarinifolia), чернеюшей (S. myrsinifolia) и прочих редких: Штарке (S. starkeand) и черничная (S. myrtilloides), занесённые в Красную книгу Украины. Значительные популяции в заказнике образует берёза низкая (Betula humilis), тоже занесённая в Красную книгу. Она имеет тенденцию к распространению преимущественно в центральной части заказника.

Луга заказника разнообразны, среди которых распространены заболоченные и торфянистые, меньшие площади заняты настоящими. На лучных участках обнаружен ряд луго-болотных видов орхидейных: пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata) и пальчатокоренник пятнистый (D. maculata), приднепровский эндемик — ятрышник жилистый (Orchis nervulosa). Кроме тут произрастают валерьяна высокая (Valeriana exaltata), синюха голубая (Polemonium caeruleum), ирис сибирский (Iris sibirica). Очагами по массиву встречается реликтовый вид — ужовник обычный (Ophioglossum vulgatum). На участках луков, которые частично покрыты лесов, обнаружена любка двулистная (Platanthera bifolia), занесённая в Красную книгу Украины, а также колокольчики оленьи  (Campanula cervicaria).

Песчаные возвышения поросли булавоносцем сероватым (Corynephorus canescens). Тут произрастает реликтовый вид солнцецвет яйцевидный  (Helianthemum ovatum).

Фауна 
Тут встречаются цапля рыжая, цапля большая, аист чёрный, журавль серый, нырок белоглазый, коростель (дергач), осоед, змееяды, занесённые в Красную книгу Украины. На территории заказника произрастает 7 видов растений занесённых в Красную книгу Украины, а также ряд реликтовых растений.

Примечания

Литература 
 Географическая энциклопедия Украины. Издательство Украинская советская энциклопедия. Том 2. 1989-1993.

Ссылки 
 
 

Репкинский район
Ландшафтные природоохранные объекты Черниговской области
Болота Черниговской области
Ландшафтные заказники